Печерск — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 19 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

География 
Расположена на берегу ручья Чернавка, впадающего в Березину, в юго-западной части области в 7 км к юго-востоку от Хиславичей.
 
В 2 верстах севернее находилась опустевшая деревня Троицкое.

Население

Транспорт 
В 25 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Крапивенская на линии Смоленск — Рославль.

В 25 км западнее автодороги  Орёл — Витебск.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района